Die Football League One 2015/16 war die zwölfte Spielzeit der englischen Football League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der Football League Championship sowie gleichzeitig die 24. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 8. August 2015. Der letzte Spieltag war der 8. Mai 2016. Die beiden bestplatzierten Vereine, Wigan Athletic und Burton Albion, stiegen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Sechstplatzierte FC Barnsley. Absteigen mussten Doncaster Rovers, FC Blackpool, Colchester United und Crewe Alexandra.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 English Football League Tables
 Offizielle Webseite der Football League (englisch)
 Saisonspiele auf kicker.de

Fußballsaison 2015/16
2015/16